Dmitri Alekseïevitch Khlestov (en ), né le  à Moscou, est un footballeur russe, maintenant à la retraite. Ancien joueur du Spartak Moscou et du Beşiktaş Istanbul, Khletsov peut jouer défenseur ou milieu de terrain défensif.
 
Il compte 49 sélections en équipe de Russie avec laquelle il a disputé la coupe du monde 1994.
 
Il a aussi porté le maillot de la CEI à 3 reprises en 1992 et celui de l'équipe olympique d'URSS à 3 reprises en 1991.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Spartak Moscou
 Champion de Russie en 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999 et 2000.
 Vainqueur de la Coupe d'Union soviétique en 1992.
 Vainqueur de la Coupe de Russie en 1994 et 1998.

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Footballeur international des États indépendants
Footballeur soviétique
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du Beşiktaş JK
Joueur du FK Moscou
Joueur du Sokol Saratov
Naissance en janvier 1971
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie